Högshultasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Högshultasjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Högshultasjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (56,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn